Carbonell ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Carbonell (* 1994), spanischer Eishockeyspieler
 Antonio Carbonell (* 1969), spanischer Pop- und Flamencosänger
 Artur Carbonell i Carbonell (1906–1973), katalanischer Maler
 Eudald Carbonell (* 1953), spanischer Paläontologe
 Francinaina Cirer Carbonell (1781–1855), mallorquinische römisch-katholische Ordensfrau, Selige
 Jorge Martín Torres Carbonell (* 1954), argentinischer Geistlicher, Bischof von Gregorio de Laferrère
 Lluís Carbonell i Colom (1910–1992), katalanischer Maler, Bildhauer und Kunstpädagoge
 Luis Carbonell († 2014), kubanischer Vortragskünstler und Musiker
 Nestor Carbonell (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Ona Carbonell (* 1990), spanische Synchronschwimmerin
 Pere Miquel Carbonell (1434–1517), Historiker, Notar, Humanist
 Tomás Carbonell (* 1968), spanischer Tennisspieler
 Xavier Carbonell i Serra (1942–2015), katalanischer Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Carbonelli